

Новонікольськ — село, Богучарський район Воронезька область
 Новонікольськ — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Новонікольськ — село, Новотроїцький міський округ, Оренбурзька область

Дивись також 
 Новомикільськ
 Нікольськ